Die UK Championship 1992 war ein Snookerturnier, das vom 13. bis 29. November 1992 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Es kam zur Neuauflage des Vorjahresfinals, diesmal aber mit dem besseren Ende für Jimmy White. Er schlug John Parrott mit 16:9 und konnte damit im dritten Anlauf zum ersten Mal ein Finale der UK Championship für sich entscheiden. Nach dem Masters 1984 war es der zweite der drei großen Titel im Snooker für den Engländer mit Spitznamen "Wirbelwind".

Am zweiten Turniertag gelang Peter Ebdon das zweite Maximum Break der Turniergeschichte. Allerdings war es sein letzter Framegewinn bei der Auftaktniederlage gegen Ken Doherty. Es war das 15. offizielle 147er-Break im Profisnooker.

Preisgeld 
Nach der drastischen Kürzung des Preisgelds im Vorjahr stieg es diesmal wieder erheblich an und erreichte schon wieder annähernd das Niveau von 1987. Das bedeutete unter anderem eine Verdopplung der Prämie für den Sieger. Außerdem ging man wieder davon ab, schon den Verlierern der Qualifikation ein Preisgeld zu zahlen. Dafür bekamen die Verlierer der ersten Hauptrunde 1550 £, die dritthöchste Prämie seit Bestehen des Turniers.

Qualifikation 
577 Spieler hatten sich bei dem Turnier angemeldet, die größte Zahl an Teilnehmern, die die UK Championship je hatte. Mehr als drei Monate vom 20. Juni bis 24. September zogen sich in diesem Jahr die Qualifikationsspiele hin.

Hauptturnier 
Ab 13. November traten die 64 Teilnehmer des Hauptturniers gegeneinander an.

Century-Breaks 
37 Century-Breaks wurden während des Hauptturniers erzielt. Erst einmal zuvor im Jahr 1987 hatte ein Spieler dabei die Höchstpunktzahl 147 erreicht.

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992
Billardturnier in Preston